Luna Park est un nom utilisé par des dizaines de parcs d'attractions, parcs forains et fêtes foraines ouverts à travers le monde depuis 1903. Le premier parc à utiliser ce nom fut le deuxième grand parc d'attractions de Coney Island, créé par Charles I. D. Looff, qui a ensuite créé le Washington's Luna Park de Seattle en 1907. Le vaisseau spatial de l'attraction Un Voyage vers la Lune, mise en place lors de l'Exposition Pan-américaine, a inspiré le nom de ces parcs, et de ceux qui ont suivi.

En 1905, Frederick Ingersoll commençait déjà à se forger une réputation pour son travail de pionnier dans le domaine de la création et de la construction de montagnes russes, quand il ouvrit des Luna Parks à Pittsburgh et Cleveland, les deux premiers parcs disposant d'éclairage électrique (celui de Pittsburgh était illuminé de  lampes ; celui de Cleveland en avait ). Il ouvrit par la suite 42 autres Luna Parks à travers le monde ; ce fut la première chaîne de parcs d'attractions.

Malgré la mort d'Ingersoll en 1927 et la fermeture de la plupart de ses parcs, le nom Luna Park resta populaire et fut régulièrement utilisé pour de nouveaux parcs. Ainsi, le mot Lunapark désigne aujourd'hui un parc d'attractions en néerlandais, allemand, grec, italien, turc et hébreu.

Après-guerre, des forains indépendants ouvrent des parcs forains fixes ouverts l'été (où ils sont propriétaires de leurs attractions respectives) en particulier sur la côte méditerranéenne ou atlantique ainsi qu’à la côte belge et les baptisent Luna Park. À la différence des premiers Luna Park, ils n'appartiennent pas à une seule et même compagnie et ne sont pas des parcs d'attractions.

Des fêtes foraines (qui reviennent à dates fixes et sont itinérantes) portent parfois le nom de Luna Park, comme à Genève.

Parcs d'attractions 
Luna Park est le nom porté par des dizaines de parcs d'attractions, en cours d'exploitation ou disparus, qui ont été ouverts sur tous les continents (sauf l'Antarctique), depuis 1903 :
 Luna Park de Coney Island à New York, aux États-Unis (ouvert) ;
 Luna Park de Berlin en Allemagne (fermé) ;
 Luna Park de Budapest, en Hongrie (fermé) ;
 Luna Park de Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis (fermé) ;
 Luna Park de Melbourne en Australie (ouvert) ;
 Luna Park de Moscou, en Russie (ouvert) ;
 Luna Park d'Obala, au Cameroun ;
 Luna Park de Paris, en France (fermé) ;
 Luna Park de Pittsburgh en Pennsylvanie, aux États-Unis (fermé) ;
 Luna Park de Leipzig, en Allemagne (fermé) ;
 Luna Park de Rome en Italie ;
 Luna Park de  Saint-Pétersbourg en Russie ;
 Luna Park de Seattle à Washington, aux États-Unis (fermé) ;
 Luna Park de Sydney en Australie (ouvert) ;
 Luna Park de Téhéran en Iran (fermé) ;
 Luna Park de Tel-Aviv en Israël (ouvert) ;
 Luna Park de Tokyo au Japon (disparu) ;
 Luna Park d'Osaka au Japon, (disparu) ;
 Luna Park d'Aksaray en Turquie, (ouvert).

Parcs forains en France
 Luna Park des Mathes
 Luna Park du Cap d'Agde
 Luna Park du Grau-du-Roi
 Luna Park de Fréjus
 Luna Park d'Argelès-sur-Mer
 Luna Park de Bastia
 Luna Park de Quimper
 Luna Park de Clermont-Ferrand
 Luna Park de Nice
 Luna Park de Carnon
 Luna Park de Palavas-les-Flots
 Luna Park de Leucate
 Luna Park de Guérande
 Luna Park du Barcarès
 Luna Park de Marseillan
 Luna Park de Besançon

Fêtes foraines 
 Luna Park de Avignon en France
 Luna Park de Genève en Suisse
 Luna Park de Lausanne-Vidy en Suisse
 Luna Park d'Oléron en France
 American Lunapark de Brest et Saint-Brieuc en France
 Luna Park de Guérande en France
Luna Park de Villefranche-sur-Saône en France

Œuvres 
 Luna Park (1954), chanson de Yves Montand
  Luna-Park  (1960), est une œuvre littéraire d'Elsa Triolet
 Luna Park (1975-1982 et 2003-2009), revue publiée par Transédition
 Luna Park (1992), film russe réalisé par Pavel Lounguine
 Lunapark (1992), album du groupe new-yorkais Luna
  Luna Park (2009), roman de Laurent Chabin publié aux Éditions Coups de tête, Montréal
 Luna Park (2010), chanson de Arthur H présente sur l'album Mystic Rumba
Lunapark (2019), chanson de DJ Blyatman
Luna Park (2021), série télévisée italienne

Autres 
 Luna Park de Buenos Aires en Argentine est un stade couvert
 Luna Park, une émission de télévision belge consacrée au jeu vidéo et diffusée dans les années 90 sur la RTBF
 Luna Park, une chanteuse, danseuse, présentatrice de télévision, actrice et animatrice de radio sud-coréenne née en 1993

Références